Příjmení Perner nosí více osobností:

 Antonín Perner (1899–1973) – český fotbalista
 Jan Perner (1815–1845) – český projektant a stavitel železničních tratí
 Václav Perner (1837–1919) – český politik, poslanec Českého zemského sněmu

Související články 
 Pernerové – tyrolský zvonařský rod, působící v Českých Budějovicích a Plzni od 18. do 20. století

Externí odkazy